WBI steht als Abkürzung für:

 Wallonie-Bruxelles International
 Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

WBI